Tarso kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tarso (ort), Antioquia, 
 Tarso (kommun), Antioquia,